Кингс Колидж, известен и като Кралски колеж (, KCL) е английско висше учебно заведение (колеж), съосновател на Лондонския университет и част от него. Основан е през 1829 г. от крал Джордж IV и Артър Уелсли, херцог на Уелингтън. В него се преподава в девет научни направления (), разположени в пет отделни кампуса.

Основният комплекс от няколко сгради от различни периоди се намира в центъра на Лондон, между Странд и брега на Темза, в съседство със Самърсет Хаус.

Видни личности 
Кингс колидж е бил Алма матер за редица известни личности:
 Джон Кийтс
 Томас Харди
 Вирджиния Улф
 Съмърсет Моъм
 Артър Кларк
 Питър Хигс

В него са преподавали или работили учени като:
 Чарлз Уитстоун
 Джеймс Кларк Максуел
 Розалинд Франклин
 Оуен Ричардсън

Носители на нобелови награди 
 Чарлз Гловър Баркла – физика
 Оуен Ричардсън – физика
 Фредерик Хопкинс – физиология и медицина
 Чарлз Шерингтън – физиология и медицина
 Едуард Виктор Епълтън – физика
 Макс Тайлър – физиология и медицина
 Морис Уилкинс – физиология и медицина
 Дезмънд Туту – мир
 Джеймс Блек – физиология и медицина
 Питър Хигс – физика

Външни препратки 
  King's College London website

Лондонски университет
Висши колежи в Лондон